Raniero de Austria y Borbón (Pisa, 30 de septiembre de 1783 - Bolzano, 16 de enero de 1853) fue un Archiduque austríaco y miembro de la familia Habsburgo-Lorena, así como Virrey del Reino de Lombardía-Venecia.

Biografía 
Era hijo del Emperador Leopoldo II y de la Infanta María Luisa de Borbón. Raniero sirvió como Virrey del Reino de Lombardía-Venecia desde 1818 hasta 1848. La posición que tenía era de pocas responsabilidades administrativas, pero hizo de Raniero y su esposa la cabeza de la corte austriaca en Milán.

Matrimonio 
Contrajo matrimonio en Praga el 28 de mayo de 1820 con la Princesa Isabel de Saboya-Carignano (París,13 de abril de 1800 - Bozen, 25 de diciembre de 1856). Ella era la hermana del Príncipe de Carignano, quien en 1831 llegó a ser Rey de Cerdeña como el Rey Carlos Alberto.

Descendencia 
Los hijos que ellos tuvieron fueron:
 María Carolina (6 de febrero de 1821 - 23 de enero de 1844), soltera, sin descendencia.
 María Adelaida (3 de junio de 1822 - 20 de enero de 1855), quien llegaría a ser Adelaida, reina de Cerdeña como la esposa de Víctor Manuel II, desde 1848, rey de Cerdeña.
 Leopoldo (6 de junio de 1823 - 24 de mayo de 1898) - Comandante en Jefe de la Armada, desde 1864 hasta 1868. 
 Ernesto (8 de agosto de 1824 - 4 de abril de 1899), Mariscal de Campo-Teniente.
 Segismundo Leopoldo (7 de enero de 1826 - 15 de diciembre de 1891), Mariscal de Campo-Teniente. 
 Raniero Fernando (11 de enero de 1827 - 27 de enero de 1913) - Ministro Presidente de Austria 1861-1865.
 Enrique Antonio (9 de mayo de 1828 - 30 de noviembre de 1891), Mariscal de Campo-Teniente.
 Maximiliano Carlos (16 de enero de 1830 - 16 de marzo de 1839).

Si bien sus hijos, excepto Adelaida, están enterrados en la Cripta Imperial en Viena, él y su esposa están enterrados en otra parte.

Gracias a su hija la Archiduquesa Adelaida, Raniero es un antepasado de toda la Familia Real de Italia.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 30 de septiembre de 1783 - 16 de enero de 1853: Su Alteza Imperial y Real Rainiero José de Austria, archiduque de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemía.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.
 Caballero gran cruz de la Orden imperial de Leopoldo.
 5 de septiembre de 1838: Caballero de primera clase con brillantes de la Orden imperial de la Corona de Hierro.

Extranjeras 
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevski. ()
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ()

Cargos 
 Virrey del Reino Lombardo-Véneto.

Militares 
 General del Ejército Imperial y Real.
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Regimiento de Infantería nº11 (Bohemio) del Ejército Imperial y Real.
 Socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Venecia.

Académicos 
 Miembro honorario del Instituto véneto de ciencias, letras y artes.
 Miembro honorario del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes.
 Socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Milán.
 Miembro honorario del Ateneo de Venecia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX

Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Virreyes del Reino lombardo-véneto
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)

Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de primera clase con brillantes de la Orden Imperial de la Corona de Hierro
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Venecia

Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Brera

Miembros honorarios del Ateneo de Venecia
Miembros honorarios del Instituto véneto de ciencias, letras y artes
Miembros honorarios del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes
Nacidos en Pisa
Fallecidos en Bolzano